GAC est un codon formé des ARN messagers guanine, adénine et cytosine. En particulier, l'acide aspartique a pour a pour codon GAU, GAC selon le code génétique.

GAC signifie aussi :
 Gamaliel Audrey Cantika, groupe de musique indonésien ;
 Global Assembly Cache dans le framework .NET ;
 Grant Advisory Committee, un organisme d'évaluation des demandes de fonds de la Wikimedia Foundation ;
 Great American Country, une chaîne de télévision américaine spécialisée dans la musique country ;
 Guangzhou Automobile Cie, constructeur automobile chinois
 
Sigle de 3 caractères